Вільантруа́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 200 км на південь від Парижа, 90 км на південний захід від Орлеана, 50 км на північ від Шатору.

Історія 

1 січня 2019 року Вільантруа і Фавероль-ан-Беррі було об'єднано в новий муніципалітет Вільнтруа-Фавероль-ан-Беррі.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 277 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 598,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Вільантруа на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Вільантруа на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ендр

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Ендр